Рубашкин — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Рубашкин, Алексей Сергеевич (1915—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 Рубашкин, Борис Семёнович (1932—2022) — австрийский певец, исполнитель русских песен.
 Рубашкин, Владимир Яковлевич (1876—1932) — советский гистолог.
 Рубашкин, Игорь Александрович (род. 1978) — украинский актёр.
 Рубашкин, Самуил Яковлевич (1906—1975) — советский сценарист, кинооператор и художник.
 Рубашкин, Элиана (род. 1988) — новозеландская правозащитница родом из Колумбии, интерсекс-человек

Населённые пункты 
 Рубашкин — хутор в Мартыновском районе Ростовской области. 
 Рубашкин — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.

См. также 
 Рубашкино 
 Новорубашкин